Goran Marić (ur. 1959) – chorwacki polityk i ekonomista
 Goran Marić (ur. 1981) – serbski siatkarz
 Goran Marić (ur. 1984) – serbski piłkarz